Corey Ballentine – giocatore giamaicano di football americano
 Ella Ballentine – attrice canadese
 John Goff Ballentine – politico statunitense
 Lynton Y. Ballentine – politico statunitense